Hrvatski nogometni kup – sezona 1993./94.

Prvi dio

Drugi dio

Poveznice 
 1. HNL 1993./94.
 2. HNL 1993./94.
 3. HNL 1993./94.
 4. rang HNL-a 1993./94.
 5. rang HNL-a 1993./94.
 6. rang HNL-a 1993./94.
 7. rang HNL-a 1993./94.
 Ostale lige 1993./94.

Izvori 
 hrnogomet.com, Hrvatski nogometni kup 1993./94.
 rsssf.com, Hrvatska 1993./94.

1993.-94.
 kup